Real Sitio de San Ildefonso kan syfta på:

Spanien 

 Real Sitio de San Ildefonso (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 San Ildefonso (kommunhuvudort i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia,